

Будьонновка — село, Буландинський район, Акмолинська область
 Будьонновка — село, Мендикаринський район, Костанайська область

Див. також 
 Будьоновка